Horóscopo generalmente se refiere a un término empleado en la astrología, pero también puede referirse a:

Horóscopo, un ballet.
Horóscopo, canción de Lobo y Melón.
Horóscopos, canción de Sheeba.